Een Austronesische taal, gesproken in Indonesië; zie Wadjewaas
 Een dialect van die taal; zie Wadjewaas (dialect)
Zie ook: Welewa